Familia Walton este una dintre cele mai bogate familii din lume. Averea actualilor membri provine de la Bud și Sam Walton, fondatorii celei mai mari corporații din domeniul comerțului din lume, Walmart. Cei mai proeminenți membri, Jim, John (m. 2005), Rob, Alice și Helen (m. 2007) au apărut constant în top 10 al Forbes 400 încă din 2001, cu toate că Helen a coborât pe locul 11 în 2006. Christy Walton i-a luat locul soțului ei John după moartea acestuia din 2005.

Familia Walton deține în total peste 48% din acțiunile Walmart, având o avere cumulată de aproximativ 115,5 miliarde USD în septembrie 2012.

Arbore genealogic

Averea familiei Walton 
Lista averilor familiei Walton publicată de Forbes în septembrie 2012.
 Christy Walton și familia - 27,9 miliarde USD
 Jim Walton - 26,8 miliarde USD
 Alice Walton - 26,3 miliarde USD
 Samuel Robson Walton - 26,1 miliarde USD
 Ann Walton Kroenke - 4,5 miliarde USD
 Nancy Walton Laurie - 3,9 miliarde USD

Note 

Familia Walton
Familii americane